Trójkołowiec – pojazd o trzech kołach
 trójkołowiec (samochód)
 trajka 
 tricykl 
 rower trójkołowy

Zobacz też 
 motocykl z bocznym wózkiem